Wolfgang Weber nesou nebo nesly následující osobnosti:
 Wolfgang Weber (novinář) (1902–1985) – německý novinář a fotograf
 Wolfgang Weber (šachista) (1909–1981) – německý šachista
 Wolfgang Weber (fotbalista) (* 1944) – německý fotbalista
 Wolfgang Weber (historik) (* 1950) – německý historik
 Wolfgang Weber (historik, 1964) (* 1964) – rakouský historik